Marnay (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Marnay (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Marnay (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes